Grings ist der Familienname folgender Personen:

 Dadeus Grings (* 1936), brasilianischer Bischof
 Inka Grings (* 1978), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Krings